Seydlitz kan syfta på: 

 Anton Friedrich Florian von Seydlitz (1777–1832), preussisk general
 Christian Gottlieb Seydlitz (1730–1808), tysk fysiker och logiker
 Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721–1773), preussisk general
 Walther von Seydlitz-Kurzbach (1888–1976), tysk general i andra världskriget
 SMS Seydlitz, tyskt fartyg under första världskriget
 Seydlitz, tyskt fartyg under andra världskriget

Se även 

 Seidlitz